Associação Jaguariunense de Atletas é um clube brasileiro de futebol feminino criado em 2008 na cidade de Jaguariúna. Atualmente disputa o Campeonato Paulista Feminino da 1ª divisão. Suas cores são branco, azul e amarelo. Seu estadio é o Alfredo Chiavegato, com capacidade para 15.000 espectadores.

Clubes de futebol da Região Metropolitana de Campinas
Jaguariunense
Clubes de futebol fundados em 2008